(« Quelqu’un à aimer » en anglais) est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 

 Somebody to Love est un film américain réalisé par Alexandre Rockwell en 1994.

Chanson 

 Somebody to Love est une chanson de Jefferson Airplane parue en 1967 ;
 Somebody to Love est une chanson de Queen parue en 1976 ;
 Somebody to Love est une chanson de Leighton Meester parue en 2009 ;
 Somebody to Love est une chanson de Justin Bieber parue en 2010 ;
 Somebody to Love est une chanson de Brad Newman (1963), reprise en français par Eddy Mitchell sur son premier 45 tours en solo sous le titre Quand c'est de l'amour ;
 Somebody to Love est une chanson du groupe coréen Big bang parue en 2011.

Voir aussi 
 To Love Somebody est une chanson écrite par Barry et Robin Gibb parue en 1967